Мескалтепек има више значења:

 Мескалтепек (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескалтепек (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескалтепек (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескалтепек (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мескалтепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мескалтепек (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику